Первая лига Белоруссии по футболу 2002 — 12-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир прошёл с 20 апреля по 27 октября. Путёвки в Высшую лигу завоевали ждановичская «Дарида», новополоцкий «Нафтан» и минский «Локомотив».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2001:
 «Торпедо (Жодино)» (1-е место в Первой лиге сезона 2001)
 «Звезда-ВА-БГУ» (2-е место в Первой лиге сезона 2001)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2001:
 «Нафтан (Новополоцк)» (13-е место в Высшей лиге сезона 2001)
 «Ведрич-97 (Речица)» (14-е место в Высшей лиге сезона 2001)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2001:
 «Орша» (перешёл в Чемпионат Витебской области по финансовым причинам)
 «Рогачёв-ДЮСШ-1» (15-е место в Первой лиге сезона 2001, сохранил место в Первой лиге благодаря уходу из лиги «Орши»)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2001:
 «Локомотив (Минск)» (1-е место во Второй лиге сезона 2001)
 «Сморгонь» (2-е место во Второй лиге сезона 2001)

Переименования команд:
 «Свислочь» сменила название на «Осиповичи».
 «Керамик» сменил название на «Берёза».
 «Рогачёв-ДЮСШ-1» сменил название на «Днепр-ДЮСШ-1».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2002
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2002

Ссылки 
 RSSSF.com 
 kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2002 году
Спорт в Белоруссии в 2002 году